Ка́злук — посёлок в Усть-Вымском районе Республики Коми (Россия). Входит в состав муниципального образования сельского поселения Межег.

В древности название Казлук могло иметь варианты Хуслух, Хослук.

География 
Посёлок расположен при впадении реки Чернокурки в Вычегду, к северо-западу от центра сельского поселения — села Межег.

Население 
Численность населения составляет 342 человека (2019).

Инфраструктура 
На территории посёлка располагаются: администрация сельского поселения Межег, крупный завод по переработке леса и производству деталей деревянного домостроения, пять магазинов, школа, детский сад, гостиница, структурное подразделение Сбербанка России, отделение Почты России, фельдшерский пункт. Начато строительство православного храма. Однако, вследствие отсутствия финансирования, строительство храма приостановлено.

Экономика 
Лесозавод в посёлке Казлук входит в перечень основных предприятий Республики Коми.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Вымского района